Die Notosuchia sind eine Gruppe der Crocodylomorpha, die während der Kreidezeit lebten. Fossilien wurden in Südamerika, Afrika und Asien gefunden. Die Notosuchia lebten terrestrisch (landbewohnend). Es sind verschiedene Ernährungstypen bei den Notosuchia bekannt: So lebte Chimaerasuchus herbivor (pflanzenfressend), Simosuchus omnivor (allesfressend) und Baurusuchus carnivor (fleischfressend).

Merkmale 
Notosuchia waren kleine bis mittelgroße, kurzschnäuzige Krokodile. Die Gruppe schließt viele Gattungen mit sehr spezialisierten Merkmalen mit ein, darunter Säugetier-ähnliche Zähne, flexible, schutzschildartige Körperpanzerungen, die denen der heutigen Gürteltiere ähneln (Armadillosuchus), und möglicherweise fleischige Wangen und an Schweine erinnernde Schnauzen (Notosuchus).

Diese Unterordnung wurde erstmals 1971 von Zulma Gasparini wissenschaftlich beschrieben, erfuhr seitdem jedoch mehrere phylogenetische Revisionen. Laut Gasparini lässt sich diese Gruppe durch eine Reihe von Merkmalen von anderen Gruppen abgrenzen: Beispielsweise waren Schädel und Schnauze verhältnismäßig kurz. Das Antorbitalfenster war offen, und nicht geschlossen, wie bei einigen anderen Krokodilgruppen. Die Augenhöhlen (Orbita) waren seitlich am Schädel gelegen. Die Zahnreihe war kurz.

Systematik 
Es folgt ein Kladogramm nach Sereno und Larrson (2009):

Familien und Gattungen 

 † Candidodontidae ,  & , 2004
 † Candidodon  & , 1988
 † Malawisuchus , 1997
 † Uruguaysuchidae , 1971
 † Anatosuchus , , , , 2003
 † Araripesuchus , 1959
 † Uruguaysuchus , 1933
 † Ziphosuchia , 1971
 † Libycosuchidae , 1914
 † Libycosuchus , 1914
 † Pakasuchus  et al., 2010
 † Simosuchus , ,  & , 2000
 † N. N.
 † Coringasuchus  et al., 2011
 † Labidiosuchus  et al., 2011
 † Morrinhosuchus  & , 2011
 † Notosuchidae , 1924
 † Notosuchus , 1896
 † Mariliasuchus  & , 1999
 † Sphagesauridae , 1968
 † Adamantinasuchus  & , 2006
 † Armadillosuchus  & , 2009
 † Caipirasuchus  & , 2011
 † Caryonosuchus  et al., 2011
 † Sphagesaurus , 1950
 † Yacarerani  et al., 2009
 † N. N.
 † Doratodon , 1881
 † Chimaerasuchidae ,  & , 2004
 † Chimaerasuchus ,  & , 1995
 † Comahuesuchidae
 † Comahuesuchus , 1991
 † Sebecosuchia , 1946
 † Pehuenchesuchus  & , 2005
 † Baurusuchidae , 1945
 † Pabwehshi ,  & , 2001 – Maastrichtium  – Pakistan
 † Cynodontosuchus , 1896 – Coniacium bis Santonium – Argentinien
 † Gondwanasuchus , ,  & , 2013
 † Pissarrachampsinae , , & , 2011
 † Campinasuchus  et al., 2011
 † Pissarrachampsa , , & , 2011
 † Wargosuchus  & , 2008 – Santonium – Argentinien
 † Baurusuchinae , , & , 2011
 † Aplestosuchus , ,  & , 2014
 † Baurusuchus , 1945 – Turonium bis Santonium – Brasilien (Adamantina-Formation)
 † Stratiotosuchus , ,  & , 2001 – Turonium bis Santonium – Brasilien (Adamantina-Formation)
 † Iberosuchidae , 1975
 † Iberosuchus , 1975
 † Bergisuchidae ,  & , 2000
 † Bergisuchus , 1966 – Eozän – Brasilien
 † Sebecidae , 1937
 † Ilchunaia , 1946
 † Barinasuchus  & , 2007
 † Lorosuchus  & , 2011
 † Ayllusuchus , 1984
 † Bretesuchus ,  & , 1993
 † Langstonia  & , 2007
 † Sahitisuchus ,  & , 2014
 † Sebecus , 1937
 † Zulmasuchus  & , 2007
 † Wanosuchidae , 1981
 † Wanosuchus , 1981

Einzelnachweise

Weblinks 

Crocodylomorpha (Archosaurier)
Crocodylomorpha
Ausgestorbenes Krokodil